Csehország
 Pucov, település a Třebíči járásban
 Szlovákia
 Pucó (szlovákul Pucov), község a Zsolnai kerület Alsókubini járásában